19-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике среди юниоров проходил с 19 по 22 июля 2007 года на стадионе имени Фанни Бланкерс-Кун в Хенгело (Нидерланды). В соревнованиях, согласно правилам, могли принимать участие спортсмены 1988 года рождения и моложе. В чемпионате участвовали более 900 спортсменов из 46 стран Европы.

Результаты  
Сокращения: WJR — мировой рекорд среди юниоров | EJR — рекорд Европы среди юниоров | NR — национальный рекорд | NJR — национальный рекорд среди юниоров | CR — рекорд чемпионата
Курсивом выделены участники, выступавшие за эстафетные команды только в предварительных забегах

Юниоры

Юниорки

Медальный зачёт 
Медали в 44 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 23 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Европы по лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы среди юниоров
Июль 2007 года
Спорт в Нидерландах в 2007 году
2007 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты Европы в Нидерландах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Нидерландах
лёгкая атлетика юниоры
Международные спортивные соревнования в Хенгело